

Filmografia

Regista 
Beg inochodca (1968)
Poj pesnju, poėt... (1971)

Collegamenti esterni